Parti d'unité prolétarienne, un ancien parti français ;
Parti d'unité prolétarienne, un ancien parti italien ;
Parti socialiste italien d'unité prolétarienne, un ancien parti italien.